Га́син — українське прізвище.

 Гасин Олександр Іванович — український політичний і військовий діяч.
 Гасин Ольга Юріївна — українська підпільниця, зв'язкова Олекси Гасина та Романа Шухевича.

Українські прізвища